

Etnografia 
 Segni – antico popolo europeo, dei tempi della Conquista della Gallia

Geografia 
 Segni – comune italiano della città metropolitana di Roma Capitale, nel Lazio

Persone
 Agnese Segni – religiosa italiana, proclamata santa nel 1726
 Alessandro Segni – politico e diplomatico italiano
 Antonio Segni – politico italiano, IV presidente della Repubblica dal 1962 al 1964
 Bernardo Segni – storico italiano
 Giulio Cesare Segni – vescovo della diocesi di Rieti dal 1584 al 1603
  Julio Segni – compositore italiano
 Mariotto Segni, detto Mario – docente e politico italiano, figlio di Antonio

Altro
 Segni (famiglia) – famiglia nobile italiana

Pagine correlate
Segno (disambigua)

Altri progetti